Kirchspielslandgemeinde Meldorf steht für folgende Verwaltungsbezirke:

 Kirchspielslandgemeinde Nordermeldorf, Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Kirchspielslandgemeinde Südermeldorf-Geest, Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Kirchspielslandgemeinde Südermeldorf-Marsch, Gemeinde im Kreis Süderdithmarschen, Provinz Schleswig-Holstein, Preußen
 Amt Kirchspielslandgemeinde Meldorf-Land, Amt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein